Spice kan avse:

 SPICE (mjukvara) – simuleringsverktyg för analoga kretsar
 Spice (musikalbum) – musikalbum av Spice Girls
 Spice (drog) – varumärke för cannabinoidblandningar
 Spice Networks – ett TV-nätverk
 Spice (brittiskt band) – ett band som var föregångare till Uriah Heep